Ann Petrén (1954-), est une actrice suédoise.
 Jenny Cecilia Petrén (1972-), est une chanteuse suédoise.

Voir aussi 
 Pierre (prénom)